SGM ist:

 der IATA-Flughafencode des Flugplatzes von San Ignacio (Baja California Sur), Mexiko
 in der katholischen Kirche das Kürzel der Ordensgemeinschaft der Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises, Schwestern der Barmherzigkeit von Montreal, Graue Schwestern)

die Abkürzung für:
 SAIC General Motors, chinesischer Automobilhersteller
 Salzach-Gymnasium Maulbronn
 Schweizerische Gesellschaft für Meteorologie
 Schweizerische Gruppenmeisterschaft, ein Mannschaftswettbewerb des Schweizerischen Schachbundes
 Sergeant Major, ein militärischer Dienstgrad
 Società Gestione Multipla, ein Verkehrsbetrieb in Lecce, Italien
 Society for General Microbiology
 Spielgemeinschaft, Zusammenschluss mehrerer Sportvereine (oft auch mit SG abgekürzt)
 Spritzgießmaschine
 NS-Baureihe SGM (kurz für Stadsgewestelijk Materieel), niederländische Elektrotriebwagenbaureihe
 Standard Gross Margin, Standarddeckungsbeitrag in den Statistiken von Eurostat
 Stiftung Ganzheitliche Medizin, christliches Privatspital in Langenthal, Schweiz
 Studien zu Grund- und Menschenrechten, eine Publikationsreihe des MenschenRechtsZentrum (Potsdam)
 Swiss Geoscience Meeting, eine jährliche Konferenz der Platform Geosciences in der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) 

Name oder Abkürzung folgender Unternehmen und Einrichtungen:

 SGM Lifewords, (vormals Scripture Gift Mission), eine christliche britische Missionsgesellschaft
 Motorsegler SGM 2-37 der Schweizer Aircraft Corporation 
 ein Verfahren der lautsprachlichen Gestik und Mimik

Abkürzung